Johann Heinrich Gernler ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Gernler (Geistlicher) (1664–1747), Schweizer Geistlicher
 Johann Heinrich Gernler (Stadtsekretär) (1672–1773), Schweizer Beamter
 Johann Heinrich Gernler (Historiker) (1727–1764), Schweizer Historiker